Oami steht für:

 Ōami-Shirasato, japanische Stadt in der Präfektur Chiba
 Ōami (Han), ein Lehen in der Stadt Ōami

OAMI steht als Abkürzung für:
 Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt), frühere spanische Bezeichnung für das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)

Abkürzung